George Garrett kan syfta på:

George Garrett (poet), amerikansk poet
George William Garrett, engelsk präst och ubåtskonstruktör